

Wydarzenia 

 założenie Kassandrei i Tessaloniki przez Kassandra (315 p.n.e.?) (data sporna lub przybliżona)
 bitwa pod Gabiene (koniec drugiej wojny diadochów)
 Menander odnosi ze sztuką Orge (Gniew) swoje pierwsze zwycięstwo w agonie

Urodzili się 
 Arsinoe II – władczyni Heraklei Pontyjskiej i królowa Egiptu

Zmarli 
 Olimpias – matka Aleksandra Macedońskiego, stracona na polecenie Kassandra
 Eumenes – jeden z dowódców Aleksandra Wielkiego